Tetramerocerata är en ordning av mångfotingar. Tetramerocerata ingår i klassen fåfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Tetramerocerata 409 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fåfotingar
Tetramerocerata